

Astronomia
 1485 Isa – asteroide della fascia principale

Codici
 ISA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Mount Isa (Australia)
 ISA – codice identificativo del TACAN di Istrana, radioassistenza per la navigazione aerea
 isa – codice ISO 639-3 della lingua isabi

Geografia
 Isa – area a governo locale (local government area) della Nigeria
 Isa – città del Giappone, nella prefettura di Kagoshima

Linguistica
 Isa – runa dell'alfabeto Fuþark recente

Musica 
 Isa – cantante italiana
 Isa – album degli Enslaved del 2004
 Isa – album degli ZAZ del 2021

Onomastica
 Isa – nome proprio di persona italiano femminile 
 Isa – forma araba del nome proprio di persona italiano maschile Gesù

Religione
 'Isa ibn Maryam – nome di Gesù nella cultura islamica

Sigle
 Identificazione a soppressione alternata – proposta di standard televisivo
 Industry Standard Architecture – bus standard per gli IBM compatibili
 Instruction Set Architecture – parte dell'architettura del computer relativa alla programmazione
 Instrumentation, Systems, and Automation Society
 Intelligent Speed Adaptation – sistema intelligente per limitare la velocità di un veicolo
 International Search Authority
 International Soling Association
 International Standard Atmosphere
 International Studies Association
 International Symbol of Access – Simbolo internazionale di accesso
 International Sympsosium on Archaeometry – convegno internazionale di archeometria
 Internet Security and Acceleration (ISA) Server
 Iranian Space Agency – Agenzia spaziale iraniana
 Israeli Space Agency – Agenzia spaziale israeliana
 Istituto statale d'arte di Firenze
 Istituto Superiore Antincendi
 Istituto sviluppo agroalimentare
 Istituzione Sinfonica Abruzzese
 intelligent speed adaptation

Altro
 isa – in senso ampio: locuzione adoperata al seguito di nomi di catene, gruppi e massicci montuosi

Altri progetti